Romanet steht für:

 Lac Romanet, See im Nordosten der kanadischen Provinz Québec

Romanet ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Antoine de Romanet de Beaune (* 1962), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Militärbischof Frankreichs
 Augustin de Romanet de Beaune (* 1961), französischer Manager, Generaldirektor der Aéroports de Paris
 Louis Romanet, einer der Gründer des heutigen Kuujjuaq Anfang des 20. Jahrhunderts